Das nackte Gesicht ist der Titel

 eines US-amerikanischen Spielfilms von 1957, siehe Das nackte Gesicht (1957)
 eines US-amerikanischen Spielfilms von 1984, siehe Das nackte Gesicht (1984)
 eines Romans von Sidney Sheldon, siehe Das nackte Gesicht (Roman)